Coll del Faig (Sureda), al límit dels termes municipal de la Jonquera, a la comarca de l'Alt Empordà, i comunal de Sureda, de la comarca del Rosselló (Catalunya del Nord)
 Coll del Faig (Reiners), al límit de les comunes dels Banys d'Arles i Palaldà i de Reiners, tots dos de la comarca del Vallespir (Catalunya del Nord)
 Coll del Faig (Sant Llorenç de Cerdans), al límit del municipi de Maçanet de Cabrenys, de la comarca de l'Alt Empordà, i de Sant Llorenç de Cerdans, de la del Vallespir (Catalunya del Nord).